Wyers steht für:
 Wyers-Schelfeis, Schelfeis an der Küste des Enderbylands, Antarktika
 Wyers-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika